Rhinotus är ett släkte av mångfotingar. Rhinotus ingår i familjen Siphonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetshuvuddubbelfotingar
Rhinotus